Jorge Rossi puede referirse a:

 El presentador de televisión argentino Jorge Rossi (1954 - 2012).
 El político costarricense Jorge Rossi Chavarría.